Sólyomkő (románul Şoimeni) falu Romániában, Kolozs megyében
 Sólyomkővár (románul Șinteu) falu Romániában, Bihar megyében
 Sólyomkő vára építmény Romániában, Bihar megyében
 Sólyom-kő szikla Romániában, Hargita megyében, Tusnádfürdő mellett
 Sólyom-kő szikla Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Hejce falu közelében